Der Begriff Menchet steht für:

 Menchet (Ägyptische Mythologie), eine altägyptische Gottheit
 Menchet-Fest, ein altägyptisches Fest
 Menchet (Monat), ein altägyptischer Monat